Distretto di Drochia – uno dei 32 distretti della Moldavia
 Drochia – capoluogo del distretto omonimo in Moldavia 
 Drochia – comune del distretto omonimo in Moldavia